Briand kan syfta på:

 Briand-Kelloggpakten – en internationell icke-angreppspakt

Geografi 
 Martigné-Briand – en kommun i departementet Maine-et-Loire
 Briand, bahía – en vik i Antarktis

Personer 
 Aristide Briand (1862–1932), en fransk politiker
 Jimmy Briand (* 1985, Vitry-sur-Seine), en fransk fotbollsspelare

Se även 
 Briant

Franska efternamn